Ессекс () — графство в Англії.

 Ессекс — одне з семи королівств так званої англосаксонської гептархії
 Ессекс — місто, штат Коннектикут
 Ессекс — місто, штат Айова
 Ессекс — місто, штат Массачусетс
 Ессекс — місто, штат Міссурі
 Ессекс — місто, штат Нью-Йорк
 Ессекс — місто, штат Вермонт
 Ессекс — селище, штат Іллінойс
 Ессекс — переписна місцевість, штат Меріленд
 Ессекс — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Ессекс (округ)